Zhangzhou – miasto w Chinach, w prowincji Fujian
 Changzhou – miasto w Chinach, w prowincji Jiangsu